Zwackh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilhelm von Zwackh-Holzhausen
 Philipp Franz Wilhelm von Zwackh-Holzhausen